You’re the One — десятый студийный альбом американского фолк-певца и музыканта Пола Саймона, изданный 3 октября 2000 года на лейбле Warner Bros. и сертифицированный RIAA в золотом статусе в США.

История 
Вышедший в 2000 году альбом, стал самым успешным студийным диском Саймона за последние 10 лет и был номинирован в 2001 году на престижную премию Грэмми в основной категории Лучший альбом года, благодаря чему певец стал первым исполнителем, которому удавалось получать номинации в этой категории пять десятилетий подряд (1960—2000-е годы). В 2006 году Paul McCartney стал только вторым в истории музыкантом с таким же достижением с альбомом Chaos and Creation in the Backyard).
Диск достиг позиции № 19 в американском хит-параде Billboard 200.
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, например, Allmusic, Robert Christgau, Rolling Stone, Q.

Список композиций 
 «That’s Where I Belong» — 3:12
 «Darling Lorraine» — 6:39
 «Old» — 2:19
 «You’re the One» — 4:27
 «The Teacher» — 3:36
 «Look at That» — 3:54
 «Señorita with a Necklace of Tears» — 3:41
 «Love» — 3:50
 «Pigs, Sheep and Wolves» — 3:58
 «Hurricane Eye» — 4:12
 «Quiet» — 4:17
Bonus tracks from the 2004 reissue of the album
 «That’s Where I Belong (Live)» — 3:42
 «Old (Live)» — 2:40
 «Hurricane Eye (Live)» — 6:00

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 
 

Альбомы Пола Саймона
Альбомы США
Рок-альбомы
Альбомы Warner Bros. Records